Grandma – film del 1911 prodotto dalla Essanay
 Grandma – film del 2010 diretto da William Kwok
 Grandma – film del 2011 diretto da Tania Hoser
 Grandma – film del 2015 diretto da Paul Weitz